Miejscowości w USA:
 Moreland – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Coweta
 Moreland – miejscowość w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
Gminy w USA:
 Moreland (ang. Moreland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Moreland (ang. Moreland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Moreland (ang. Moreland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming